Perović oder Perovic ist der Familienname folgender Personen:

 Desanka Perović (1941–2021), jugoslawische Sportschützin, siehe Desanka Pešut
 Dimitrije Perović (* 1906), jugoslawischer Ökonom
 Drago Perović (1888–1968), jugoslawischer Anatom
 Dragoljub Perović (* 1981), serbischer Handballspieler
 Igor Perović (* 1974), serbischer Basketballtrainer und -spieler
 Jeronim Perović (* 1971), Schweizer Historiker und Politikwissenschaftler
 Jovan Perović (* 1931), jugoslawischer bzw. serbischer Chirurg
 Kosta Perović (* 1985), serbischer Basketballspieler
 Latinka Perović (1933–2022), jugoslawische Politikerin
 Manuel Perovic (* 1973), Schweizer Komponist und Arrangeur

 Miladin Perović (* 1921), jugoslawischer Politiker und Rundfunkdirektor
 Nikoleta Perović (* 1994), montenegrinische Volleyballspielerin
 Petar Perović (1929–2010), jugoslawischer Handballspieler und -trainer
 Puniša Perović (1911–1985), jugoslawischer Politiker und Publizist
 Sava Perović (1937–2010), jugoslawischer bzw. serbischer Chirurg